Нери ди Джино Каппони (; 3 июля 1388, Флоренция — 27 ноября 1457, там же) — флорентийский государственный деятель, был одним из комиссаров, руководивших битвой при Ангиари. Дед Пьеро Каппони

Биография

В юности

Родился 3 июля 1388 года в семье Джино Каппони и Маргариты ди Якопо Нази. Нери получил свою первую государственную должность в 1412, когда он был капитаном . В 1413 году он стал кондотьером. В 1420 году он занял свой первый крупный пост капитана Вольтерры. В 1421 году, в год смерти отца, Нери стал подеста Пистойи. В январе 1430 года, Нери позаботился о снабжении армии, осаждавшей Коллоди и удостоился большой чести во Флоренции за последующее завоевание города. Тогда-то и проявилась к нему враждебность Ринальдо Альбицци, комиссара в армии. Ринальдо, действительно, в письмах, отправленных во Флоренцию, жаловался на большое влияние, которым Нери пользовался как среди кондотьеров, так и в Пистойе. В течение 1430 и 1431, Нери имел назначения кастеляном различных пизанских крепостей, но на самом деле он почти всегда находился с армией. Между 1432 и 1434 годами он часто участвовал в войне с Луккой, будучи комиссаром комиссии восьми. Нери решил отказаться от плана опустошать местность, прилегающую к Лукке, считая, что надо двинуться прямо на город. Он разбил лагерь в Капанноле. Однако, когда был отдан приказ теснее обложить город, солдаты из-за непогоды отказались повиноваться. Он выступил против плана Брунеллески затопить Лукку, отклонив Серкьо, считая это недостижимым, и последующий провал проекта ещё больше повысил его репутацию как одного из немногих флорентийцев, разбирающихся в военном искусстве.

Однако, когда в январе 1432 он в частном порядке отправился в Рим, чтобы заручиться папской поддержкой для войны, Ринальдо Альбицци сумел настроить  против него Синьорию, Нери был обвинен в разжигании партий в городе и заочно приговорен к ссылке. Но как только Ринальдо уехал из Флоренции по делам, Синьория отменила приговор, и Нери, восстановленный, смог вернуться в город. В июне он уже вернулся в центр политической сцены. Он не пытался политически использовать вновь обретенную популярность и не хотел устанавливать какое-либо политическое господство над Флоренцией. Он не был главой политической партии и всегда оставался, как и его отец, стойким защитником республиканской традиции.

Военная карьера 
Роль Нери в событиях, которые легли в основу изгнания и последующего триумфального возвращения Козимо Медичи в 1433-1434 , остаётся неясной. Альбицци, безусловно, опасался союза между двумя своими главными соперниками и снова безуспешно пытался добиться осуждения Нери Синьорией. Но главным интересом Нери по-прежнему оставалась война, и, держась подальше от Флоренции, он в значительной степени избегал участия в борьбе между партиями. Козимо понимали важность получения хотя бы пассивной поддержки Нери, и Аньоло Аччаюоли побуждал Козимо  вступить в дружеские отношения с Нери,уверяя, что город, нуждается в средствах. Если Нери отойдет от Ринальдо, его партия настолько ослабеет, что будет не в состоянии защищаться. Когда Никколо Пиччинино явился в Лукку, туда были направлены отряды кавалерии под командованием Нери. Первым атаковал Пиччинино,пойдя на Викопизано, но ему не удалось.Тогда он сжжег городок, Сан-Джованни-алла-Вена, предварительно разграбив его. На это Нери ничего не предпринял в ответ. Потом Пиччинино напал на Санта-Мария-ин-Кастелло и на Филетто и захватил их. На это Нери  
тоже ничего не предпринял, так как флорентийское правительство ещё не начанала войну, потому что Папа все ещё вел мирные переговоры. Пиччинино это придало уверенности и он решил взять штурмом Баргу. Флорентийцы были крайне сильно взбудоражены этой новостью и решили не только оказать помощь Барге, но и наступать на Лукку. Также Нери предупредил Венецию об этой новости, те в свою очередь прислали своего полководца Джован Франческо да Гонзага в Гьярададду, и герцог Филиппо отозвал Пиччинино с Тосканы.

Политическая карьера
 
В 1438 Нери был послан к Франческо Сфорца для переговоров о переходом через По в Ломбардию. Нери отправился морем из Чезены в Венецию, Нери был принят с большими почестями, и он произнес речь перед венецианским сенатом и дожом, которая была выслушена крайне внимательно, что сенат не стал дожидаться слов дожа и со слезами на глазах стали благодарить Нери, в частности, за столь усердное и незамедлительное выполнение. И 20 июня Франческо Сфорца уже прибыл в Ломбардию. Вскоре Нери был послан в Венецию второй раз, чтобы урегулировать отношения между Сфорца и Венецией, и договориться о продолжении войны против Милана. Нери сначала отправился в Венецию и узнал что сенат требует на оказания помощи Бреши не раньше весны, ибо город не в состоянии дожидаться благоприятного времени.Тогда Нери отправился в Верону, чтобы выслушать Сфорца, тот ответил, что поход на Баргу сейчас бесполезен, а для будущих военных действий просто вреден. В Вероне вместе с Сфорца были ещё два венецианских представителей, с помощью которых Нери заключил договор с Венецией и Сфорца. В тоже время Ринальдо Альбицци убедил Пиччинино двинуться в Тоскану, об этом известие стало известно Сфорца и он беспокоясь о своих землях решил отправиться туда, но Нери убедил его остаться для удержания Вероны и Бреши, Сфорца же отдал Нери тысячу пятьсот всадников.
 
Нери со своим войском явился в апреле и  видя что город находится в смятение, и решил действовать в окружающей местности, чтобы не давать Пиччинино беспрепятственно разорять ее. Нери набрал ополчение, соединил его с имеющимися и отбил Ремоле. Там он обосновал лагерь и не давал Пиччинино совершать набеги на округу. К Нери и Бернардетто Медичи из Кастель-Сан-Никколо явились послы с просьбой о помощи. Ознакомившись с местностью, они увидели, что помощь можно оказать только с гор Валь-д'Арно, но, так как высоты могли быть заняты неприятелем. Поэтому Нери ограничился тем, что похвалил верность осажденных и разрешили им сдаться. Пиччинино взял этот замок после тридцати двух дней осады.  Между тем флорентийские войска под командованием Нери соединились с папской армией в Ангиари. Армию, которую Пиччинино вел из Умбрии в Ангиари,где и произошла битва при Ангиари, в которой Нери присутствовал в качестве комиссара вместе с Бернардетто Медичи. 

Ещё раз твердость Нери по отношению к лидерам и его понимание их менталитета, вероятно, в значительной степени способствовали победе, за которую его, безусловно, приветствовали как истинного стратега во Флоренции. После поражения Пиччинино, Нери с флорентийсками войсками был послан на завоевание Казентино. Сначала он осадил Рассину, взял ее и так же решительно овладел Биббьеной,Прато-Веккьо и Роменой, а затем осадил Поппи, граф же не видя другого исхода отдал Поппи Нери. Когда весть об этих победах распространилось во Флоренции, правительство и народ принял ее с великой радостью.Нери возвратился во Флоренцию, где ему оказаны были величайшие почести, какими может по закону удостоить Республика своих победоносных граждан.

Последние годы
 
Вследствие этого Нери начал пользоваться большим влиянием, чего и опасался Козимо Медичи, так как Нери был любим не только гражданами, но и солдатами. К тому же победы, одержанные его отцом и им самим, усиливали симпатию к нему у значительного числа граждан. И среди них был крайне сильно выделялся Бальдаччо ди Ангиари, верный командир и друг Нери, который всегда поддержавал его. Козимо считал что уволить Бальдаччо со службы опасна, а держать на службе  ещё опаснее. И Козимо решил избавиться от него. Он помог избрать гонфалоньера юстиции по имени Бартоломео Орланди, который однажды в порыве своей трусости сбежал от Никколо Пиччинино, оставив пост. Бальдаччо возмутила эта трусость, что он открыто не переставал оскорблять Бартоломео как устно, так и письменно. Бартоломео сгорая от стыда, решил убить его и с этой целью собрал в своем зале немало вооруженных людей. Когда  Бальдаччо явился на площадь, чтобы договориться о своей кондотте, гонфалоньер вызвал его к себе. Бартоломео вышел на встречу Бальдаччо и два раза прошёлся с ним по галерее перед кабинетами членов Синьории. Затем они поравнялись с комнатой, где прятались убийцы, он дал условный сигнал: те выскочили и зарезали Бальдаччо, после выбросили его труп из окна дворца в сторону таможни и перетащили его на площадь, где отрезали голову и выставили ее на целый день на обозрения всему народу. Нери же после убийство Бальдаччо ослаб как физически, так и ментально. Вскоре Нери вместе с Сиджисмондо Малатеста встретил в Тиволи Альфонса Арагонского, против которого ему пришлось возобновить военные действия через два года. Фактически, в 1448, он будучи комиссаром армии, которая спасла Пьомбино, осажденного неаполитанцами, и отвоевал Рипальбелло и Рипомаранчо. После же этого Нери являлся во Флоренции самым могущественным лицом, чье видение международных отношений было более консервативным, чем у Козимо, опасался угрозы, которую Франческо Сфорца будет представлять как герцог миланский. Кроме того, его знали и ценили в Венеции, и, он не был одержим тем растущим страхом перед венецианским империализмом, который становился столь распространенным во Флоренции. Однако его возражение против изменения союзов было отвергнуто, и сам Нери, после участия в посольстве, поздравлявшем Сфорца с завоеванием герцогства, отправился в Венецианское посольстоа, завершившегося разрывом между двумя республиками. Последовавшая за этим война привела к тому, что Нери снова участвовал в качестве комиссара в кампании против неаполитанцев и снова играл решающую роль в руководстве военной политикой. Нери умер 27 ноября 1457. Интенсивная политическая и военная деятельность последних тридцати лет оставляла Нери мало времени для коммерческой деятельности, которую он оставил своим сыновьям.

Семья
Нери был женат Маргарите ди Якопо Нази и входе этого брака он получил от нее трёх детей, а также у него было ещё два брата Агостино и Лоренцо.
 Джино Каппони (22 января 1423 — 23 апреля 1487)
 Томмазо (16 марта 1417 — 26 августа 1444)
 Нанна (? — 10 апреля 1508)

См.также
 Никколо Пиччинино
 Флорентийская республика
 Франческо Сфорца

Литература
 Макиавелли, Никколо История Флоренции. М., 1999.
 Гуковский М. А.  Итальянское Возрождение. — 2-е изд. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 
 

Государственные деятели Италии
Нери